

Рослина 
Нехворощ — те саме, що полин

Топоніми 
Села:
 Нехворощ — Житомирська область, Бердичівський район
 Нехворощ — Черкаська область, Черкаський район
 Нехворощ — слобода Барашівської волості Житомирського повіту Волинської губернії. Станом на 01.01.41 на обліку не значиться

Гідроніми 
 Нехворощ — річка на Придніпровської височини, ліва притока Росі. Відомості про неї давні (Люстрація 1789 р.). Бере початок в Щевлюжиній балці біля с. Мельники. Має притоки: Боровицю, Зарічок та ліву, без назви.
 Нехворощ — річка на лівобережжі Дніпра, ліва притока Орелі.

Заказник 
 Нехворощ — лісовий заказник у Житомирській області.

Див. також 
 Нехвороща